Майн:
 Майн — река в Германии.
 Майн — река на Чукотке.
 Майн — коммуна в Германии.

См. также 
 Майна